Spokane – plemię Indian Północnoamerykańskich, zamieszkujący zachodnią część stanu Waszyngton i wschodnią Idaho
Miejscowości w USA:

 Spokane – duże miasto we wschodnim obszarze stanu Waszyngton, w hrabstwie Spokane
 Spokane – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
 Spokane – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Concordia
 hrabstwo Spokane (ang. Spokane County) – w stanie Waszyngton

Inne:
 Spokane River – rzeka w stanach Waszyngton i wschodnią Idaho, dopływ Kolumbii